Le mot poème ou, en anglais, , fait notamment référence à :

Littérature 
 Un poème, une forme de poésie,
 Poem, un ancien terme allemand désignant un poème, mais devenu péjoratif,

Musique 
 Poème, un concerto pour violon de Ernest Chausson (1896).
 Poem, le deuxième album du groupe norvégien Bridges enregistré en 1981.
  (2000), un album de Delirium,
  (2002), une chanson

Autres 
 Poême, le nom d'un parfum de Lancôme lancé en 1995, avec pour égérie l'actrice française Juliette Binoche. L'accent circonflexe est un rappel de la marque.

Notes et références